

Kalendarium informatyczne 1945 roku 
 Konrad Zuse opracował język programowania Plankalkül

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec 
 30 czerwca – John von Neumann w dokumencie First Draft of a Report on the EDVAC sformułował Architekturę von Neumanna

lipiec 
 Vannevar Bush w czasopiśmie The Atlantic Monthly w artykule As We May Think sformułował idee hipertekstu

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1945